Otto Lohmuller (1943-) est un artiste contemporain allemand.
 Bernhard Lohmüller (1891-1952) est un politicien allemand, membre du SPD et député du Bundestag entre 1949 et 1952.
 Gyuri Lohmuller (1962-) est un artiste contemporain roumain.